Генрих Вилль (); , Вайнхайм — , Гисен) — немецкий химик, профессор, доктор наук. Ректор Гиссенского университета (1869—1870). Почётный член химического общества Соединённого Королевства в Лондоне. Член-корреспондент Баварской академии наук и иностранным членом Королевской академии точных, физических и естественных наук Испании (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) и Туринской академии наук.

Биография 

Генрих Вилль родился в семье муниципального чиновника. Рано потерял отца. Воспитывался приемным отцом, директором латинской школы в Вайнхайме. В 1827—1831 гг. изучал фармацевтику в Гернсбаха, затем обучался в Гейдельбергском университете.

С 1835 работал в качестве помощника в химической лаборатории Ф. Гейгера, а после его смерти в 1836 году — сотрудником и ассистентом Л. Гмелина и Ю. Либиха.

С 1839 года — доктор наук.

Позже, преподаватель химии, профессор в Гисене. В 1842 году — руководитель вновь созданного филиала лаборатории при университете Гиссена.

Г. Вилль написал «Руководство к химическому анализу», переведенное на все европейские и японский языки. Вместе с К. Фрезениусом написал «Новые методы определения поташа, соды, кислот и марганца». Вместе с Ф. Варрентрапом создал метод определения азота в органических соединениях (способ Вилля- Варрентрапа). В области органической химии написал «К теории состава органических соединений», в которой показал важность теории Жерара-Лорана.

Другие работы Вилля относятся к изучению хелидонина, эрвина, эфира вератровой кислоты, мятного, анисового и укропного масел, кроконовой и родицоновой кислот, горчичных масел и некоторых их производных.

Вместе с Р. Бёттгером В. исследовал стифниновую кислоту и установил её тождество с оксипикриновою кислотой. Вместе с К. Фрезениусом дал подробные исследования о неорганических составных частях растений. Помимо этого, в 1857—1862 гг., совместно с Германом Коппом, редактировал «Jahresberichte für Chemie».

Награждён орденом Людвига и орденом Филиппа Великодушного.

Примечания

Ссылки 
 

Химики Германии
Члены Баварской академии наук
Преподаватели Гиссенского университета
Кавалеры ордена Людвига
Ректоры Гиссенского университета
Доктора химических наук